Schepilow () ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Alexejewitsch Schepilow (* 2000), russischer Fußballspieler
 Dmitri Trofimowitsch Schepilow (1905–1995), sowjetischer Politiker